Dâmbu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dâmbu (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Dâmbu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Dâmbu Mare, Dorf im Kreis Cluj